Breitenbachtalsperre steht für diese Talsperren:

 Breitenbachtalsperre (Hilchenbach), bei Hilchenbach im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Breitenbachtalsperre (Waigandshain), bei Waigandshain im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz